HF of Hf kan verwijzen naar:
 High frequency frequentieband
 hoogfrequenttechniek
 waterstoffluoride, een zeer corrosief zuur met als molecuulformule HF
 hafnium, een scheikundig element met symbool Hf
 hartslag, ook wel Hartfrequentie
 Holstein-Friesian, een Noord-Amerikaans is een zwartbont melkras
 Hartree-Fock-methode een benaderingsmethode in de computationele chemie.
 HackFlag, de grootste Hackers community van Nederland & België.
 Hackforums,  grootste hackersforum op dit moment.